Аистово — название населённых пунктов в России:

 Аистово — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Аистово — посёлок в Гурьевском городском округе Калининградской области.